Остапенко Володимир Аркадійович
 Остапенко Володимир Сергійович